Dies ist eine Liste der Städte in Dschibuti.

Die mit Abstand größte Agglomeration in der Republik Dschibuti ist Dschibuti-Stadt mit einer Einwohnerzahl von 689.743 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben rund 90 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 1000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört. Dschibuti-Stadt besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Region an. Die Einwohnerzahlen sind für den 1. Januar 2005 berechnet und beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks
Site Officiel de la Republique de Djibouti
Verwaltungsgliederung Dschibutis mit Karte (PDF-Datei; 189 kB)

 
Dschibuti